«Возвращение живых мертвецов 5: Рэйв из могилы» () — фильм ужасов, пятая часть серии, снятая режиссёром Эллори Элкайемом в 2005 году.

Сюжет 
Контейнер с ядохимикатами попадает в руки Дженни и Джулиану. Чтобы протестировать вещество они направляют его на анализ к их другу химику Коди. Найдя в ядохимикате качества наркотика, Коди начинает распространять его на рейв вечеринки, зарабатывая для себя деньги. Кроме наркотического действия, действие ядохимиката, содержащего триоксин, как и во всех предыдущих частях превращяет людей в неубиваемых зомби.

В ролях 
 Джон Киф Джулиан — Джулиан Гаррисон
 Эйми-Линн Чедвик — Бекки Карлтон
 Кори Хардрикт — Коди
 Дженни Моллен — Джени
 Клаудиу Блеонц — Альдо Серра, сотрудник Интерпа
 Сорин Кочис — Джино, напарник Альдо
 Мария Динулеску — Шелби
 Питер Койот — Чарльз Гаррисон, дядя Джулиана
 Каталин Парашив — Скит
 Каин Михня Манолиу — Джереми

Производство 
Съёмки фильма начались сразу после съёмок предыдущей части, «Некрополис», и проходили в Румынии и Украине; бóльшая часть сцен отснята в окрестностях Бухареста.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2005 года
Фильмы о зомби
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы телеканала Syfy
Фильмы Эллори Элкайема